Mortadella, film franco-italien réalisé par Mario Monicelli
 Mortadella Bologna, saucisse cuite

Voir aussi 

 Mortadel
 Mortadelle (homonymie)